Cayuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cayuela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Cayuela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar